

Geografia 
Ustica – comune italiano in provincia di Palermo, che coincide con l'isola omonima

Storia 
Strage di Ustica – disastro aereo avvenuto il 27 giugno 1980

Aziende 
Ustica Lines – società di navigazione siciliana

Cinema 
Il muro di gomma – film del 1991 diretto da Marco Risi
Ustica - Una spina nel cuore – film del 2001 diretto da Romano Scavolini
Ustica - film del 2016 diretto da Renzo Martinelli